D98 peut faire référence à :
 HMS Effingham (D98), un croiseur lourd de Classe Hawkins de la Royal Navy ;
 HMS Emperor (D98), un porte-avions d'escorte de Classe Ruler de la Royal Navy ;
 Route départementale 98, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres